Wilhelm Schelter ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Schelter (Politiker, 1881) (1881–1925), deutscher Politiker (SPD), MdBB
 Wilhelm Schelter (Politiker, 1924) (1924–1987), deutscher Politiker (SPD), MdBB